Cantal je lahko:

 Cantal - departma v francoski regiji Auvergne
 Cantal - gorski masiv v francoski regiji Auvergne
 Cantal - francoski sir iz kravjega mleka